What Is Love puede referirse a:

Música

Canciones
 What Is Love (1993), canción del cantante Haddaway.
 What Is Love? (2003), canción del grupo sueco Play.
 What Is Love? (2009), canción de la banda Never Shout Never.
 What Is Love (2012), canción del grupo surcoreano EXO.
 What Is Love? (2018), canción del grupo surcoreano Twice.

Álbumes
 What Is Love? (2010), álbum debut de la banda estadounidense Never Shout Never.
 What is Love? (2018), mini álbum del grupo Twice.